Knotenspitze ist der Name mehrerer Berge in den Stubaier Alpen in Tirol:

 Alpeiner Knotenspitze,  
 Falbesoner Knotenspitze (auch: Falwesuner Knotenspitze), 
 Östliche Knotenspitze,